Латтимор (англ. Lattimore) — английская фамилия. Известные носители:
 Латтимор, Оуэн (1900—1989) — англо-американский востоковед.
 Латтимор, Ричмонд (1906-1982) — американский поэт и переводчик.